Brighton Mudzamiri (1960. március 16.) zimbabwei nemzetközi labdarúgó-partbíró.

Pályafutása

Labdarúgó-partbíróként

Nemzeti partbíráskodás 
Az aktív nemzeti partbíráskodást 2005-ben a FIFA 45 éves korhatárát elérve fejezte be.

Nemzetközi partbíráskodás 
A Zimbabwei labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága 1993-ban terjesztette fel nemzetközi partbírónak, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) partbíróinak keretébe. Több válogatott és nemzetközi klubmérkőzésen szolgálta a labdarúgást partbíróként. Az aktív nemzetközi partbíráskodást 2005-ben a FIFA 45 éves korhatárát elérve fejezte be.

Világbajnokság 
1999-ben Dél-Koreában rendezték az U20-as labdarúgó-világbajnokságot, ahol a FIFA partbíróként foglalkoztatta.

Dél-Korea és Japán közösen rendezte a XVII., a 2002-es labdarúgó-világbajnokság döntő mérkőzéseit, ahol kettő csoporttalálkozón kapott lehetőséget asszisztensi felkészültségének bemutatására. A partbírók szakmai tevékenységük során még nem kapcsolódtak szorosan a delegált nemzeti játékvezetőhöz. Partbírói mérkőzéseinek száma: 2

Afrika Kupa 
Tunézia hat nagyvárosa adott otthont a 24., a 2004-es afrikai nemzetek kupája labdarúgó rendezvénynek, ahol kiegyensúlyozott szakmai tevékenységének eredményeként sokat foglalkoztatták. Partbírói mérkőzéseinek száma: 7

Sportvezetőként  
2007-ben az Afrikai Labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottságának elnöke.

Források

Külső hivatkozások 
 https://web.archive.org/web/20080612064540/http://www.origo.hu/focivb/20020513ajatekvezetok.html
 http://www.weltfussball.de/schiedsrichter_profil/brighton-mudzamiri/1/2/

Zimbabwei labdarúgó-játékvezetők
1960-ban született személyek
Élő személyek